Гелеменово () — село в Болгарии. Находится в Пазарджикской области, входит в общину Пазарджик. Население составляет 764 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Гелеменово, в состав которого входит Гелеменово, должность кмета (старосты) исполняет Светлана Николова Андреева (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов правления кметства 2007 года.

Кмет (мэр) общины Пазарджик — Тодор Димитров Попов (независимый) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Пазарджикской области